Rydal ist der Name mehrerer 

Orte in Australien:
 Rydal (New South Wales)

in Dänemark:
 Rydal (Dänemark)

in Schweden:
 Rydal (Schweden)

im Vereinigten Königreich:
 Rydal (Cumbria), England

in den Vereinigten Staaten:
 Rydal (Georgia)
 Rydal (Kansas)
 Rydal (Pennsylvania)